Andalucia Tennis Experience 2009 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2009 является дебютным. В этом году он относится к категории международных турниров, проводящихся в рамках WTA Тура. Соревнования проходят на кортах Club de Tenis Puente Romano в Марбелье, Испания с 6 по 12 апреля 2009 года.

Первым номером посева на турнире стала  Серена Уильямс (действующая первая ракетка мира).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финальные раунды

Факты 
  Елена Янкович в 20-й раз выходит в финал турнира WTA и в 10-й раз его выигрывает.
  Елена Янкович в 5-й раз выходит в финал турнира WTA на грунте и в 5-й же раз его выигрывая.
  Елена Янкович становится первой представительницей своей страны, познавшей радость победы в турнире в этом сезоне (в 2008 году на их (с Аной Иванович) счету было 7 титулов (4 — у Елены)), а Сербия становится 7-й страной. чьи представительницы побеждали в одиночных турниров, вслед за  Белоруссией (Азаренко (3)),  Россией (Дементьева (2), Звонарёва (2)),  США (С.Уильямс (1), В.Уильямс (2)),  Чехией (Квитова (1)),  Францией (Моресмо (1), Бартоли (1)),  Испанией (Мартинес Санчес (1)).
  Елена Янкович выигрывает свой 10-й титул WTA ровно через полгода после 9-го.
  Карла Суарес Наварро впервые выходит в финал турнира в рамках WTA.

Парный разряд

См. также 
 Andalucia Tennis Experience

 WTA Тур 2009 года

 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт турнира  
 Профиль на сайте WTA 

 

Испания
Теннис
Апрель 2009 года
2009